Червена гора (, Ву̀ринос или Μπούρινος, Бу̀ринос, което е местното гръцко произношение) е планина в Южна Егейска Македония, на около 10 km югозападно от град Кожани и към 20 km югоизточно от град Гревена. Извисява се на 1615 m северно от река Бистрица срещу планината Камбуница. В нея са разположени селищата Метаморфоси (Дравуданища), Родяни (Радовища), Хромио (Сфилци) и други.

Описание 
Червена гора е голяма планинска верига на границите на Гревенско и Кожанско. Простира се югоизточно от Сятища и на юг от Кожани (Козани). Нарича се още Буринос (местно име). На север се отделя от планината Велия (Мелия) с шийката/прохода Порта - Агиос Ахилиос (680 m), откъдето минава пътят Кожани - Сятища, както и магистралата „Егнатия Одос“. На юг е отделена от планинската верига Аеторахи от долината на река Пиксари (740 m - 640 m).

Скалите на планината са офиолити и доломитови варовици. През планината тече река Червена.

Високите върхове на Червена гора, по поято има горички от черни борове, македонски ели и див кедър, и основно долината Месиано Неро, е включена в мрежата от защитени територии Натура 2000 (1330001 и 1330002) и е определена като орнитологично важно място (051). 

В местността Цяма или Цамия (1360 m) има хижа на Сятищткото планинарско дружество с 50 места. Изкачването до върха може да се извърши от селището Екзархос (720 m) за около 3,30 часа.

Бележки 

Планини в Гърция
Егейска Македония
Дем Кожани
Дем Гревена
Натура 2000 в Гърция
Орнитологично важни места в Гърция